Джон Грей () е филмов режисьор.

Избрана филмография 
 „Шепот от отвъдното“ (2005)
 „Убежище“ (2001)
 „Денят, в който Линкълн беше убит“ (1998)
 „Невидимият“ (1996)
 „Повикът на дивото“ (1995)
 „Когато той не е непознат“ (1989)

Външни препратки 
 

Грей, Джон